

Кресент-Сіті — місто, штат Каліфорнія
 Кресент-Сіті — місто, штат Флорида
 Кресент-Сіті — селище, штат Іллінойс